Morning Glory (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Morning Glory (1933), een film uit 1933
 Morning Glory (1993), een televisiefilm uit 1993
 Morning Glory (2010), een film uit 2010 met onder anderen Harrison Ford en Rachel McAdams
 (What's the Story) Morning Glory?, een muziekalbum van Oasis uit 1995
 Morning Glory (lied van Oasis), een liedje van bovengenoemd album
 Morning Glory (band), een Amerikaanse punkband
 De algemene naam voor meer dan 1.000 soorten bloeiende planten in de familie Convolvulaceae